Das Mercantile Credit Classic 1986 war ein professionelles Snookerweltranglistenturnier im Rahmen der Saison 1985/86. Es wurde vom 3. bis um 13. Januar 1986 in der Spectrum Arena im englischen Warrington ausgetragen. Sieger wurde Jimmy White, der im Finale den Kanadier Cliff Thorburn mit 13:12 besiegte. Der Engländer spielte mit einem 135er-Break auch das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Zum zweiten Mal in Folge war Mercantile Credit der Sponsor des Turnieres, das Preisgeld stieg um etwa 30.000 Pfund Sterling auf 224.977 £ an, wovon knapp ein Fünftel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
In der ersten Hauptrunde trafen die Top 32 der Weltrangliste auf die 32 Qualifikanten, die sich zuvor durch ein bzw. zwei Qualifikationsrunden gekämpft hatten. Unter den 32 Qualifikanten waren auch fünf Spieler auf dem geteilten Weltranglistenplatz 103, zwei von denen, Barry West und Stephen Hendry, überstanden sogar die erste Runde. Bis einschließlich zum Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 Frames gespielt, das Halbfinale im Modus Best of 17 Frames und abschließend das Finale im Modus Best of 25 Frames.

Finale 
Der 23-jährige Engländer Jimmy White hatte in seiner Karriere schon mehrere Einladungs- und Amateurturniere gewonnen und stand auch schon einmal im Finale der Snookerweltmeisterschaft, doch ein Ranglistenturnier hatte er noch nie gewonnen. Er traf auf den Kanadier Cliff Thorburn, der 1980 der erste Weltmeister aus Übersee wurde und insgesamt zwei Ranglistenturniere gewonnen hatte.

White erwischte den besseren Start und ging schnell mit 4:0 in Führung. Doch Thorburn schaffte die Wende und glich erst aus und ging dann mit 4:6 in Führung. White konnte noch auf 5:6 verkürzen, ehe Thorburn seine Führung auf drei Frames ausbaute. White konnte die folgenden beiden Frames gewinnen, doch Thorburn gewann den nächsten Frame zum 7:9. Anschließend konnte White die nächsten zwei Frames zum Ausgleich gewinnen, ehe er mit 11:9 davonzog. Thorburn wiederum gelang es ebenfalls, zwei Frames zum Ausgleich seinerseits zu gewinnen. White gelang es, den 23. Frame zu gewinnen, doch Thorburn glich sofort aus, sodass der Decider über den Turniersieg entscheiden sollte. Dieser verlief denkbar knapp, am Ende siegte White aber mit 57:55 und gewann damit sein erstes Ranglistenturnier.

Qualifikation 
An der Qualifikation nahmen 76 Spieler auf den Weltranglistenplätzen 33 und niedriger teil. Sie spielten gestaffelt in zwei Runden um die 32 Qualifikationsplätze, die zu vergeben waren. Zuerst mussten alle teilnehmenden Spieler auf Weltranglistenplatz 86 oder niedriger (inklusive des mehrfach geteilten Platzes 103) in der ersten Runde gegeneinander spielen, die Sieger spielten dann gegen den Rest des Teilnehmerfelds. Die 32 Sieger der Partien qualifizierten sich für die erste Hauptrunde.

Century-Breaks 
Während des Turnieres wurden neun Century-Breaks gespielt, acht davon in der Hauptrunde.

Qualifikation 
Das einzige Century in der Qualifikation war ein 101er-Break des Engländers Martin Smith.

Hauptrunde 
Die acht Centuries wurden von vier verschiedenen Spielern gespielt, wobei Jimmy White und Doug Mountjoy mit jeweils drei Breaks 75 % der Breaks in der Hauptrunde sowie 2/3 aller Centuries des Turnieres gespielt haben.
  Jimmy White: 135, 117 (2×)
  Doug Mountjoy: 109, 107, 103
  Cliff Thorburn: 107
  Neal Foulds: 102

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Sportveranstaltung in Warrington